Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Xin-Yuan Yu e Zeng Shaoxuan che hanno battuto in finale Sebastian Rieschick e Wang Yeu-tzuoo 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

 Rohan Bopanna /  Mustafa Ghouse (primo turno)
 Lars Burgsmüller /  Jun Woong-sun (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2007